NIU est un code, qui signifie :
 Niue, dans la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays),
 Northern Illinois University, établissement d'enseignement supérieur.

Voir aussi 
 Niu, une loge lunaire de l’astronomie chinoise.

Code